In Linz und Umgebung bestand die Tradition der Ausflugsgasthäuser, die in der Nachkriegszeit und dem Aufkommen der Motorisierung in den 1960er-Jahren schwand. Viele traditionelle Gasthäuser, besonders am Freinberg, sperrten zu und die Gebäude wurden abgerissen.

In der Liste sind die heute noch existierenden Gaststätten fett hervorgehoben.

Freinberg 

 Binder im Rath, Roseggerstraße/Freinbergstraße, eine Mostschenke, erbaut 1871 bis 1972, abgebrochen
 Jägermayrhof, Römerstraße 98. Ursprünglich ein Forsthaus aus dem 17. Jahrhundert, 1741 erstmals urkundlich als Jägermayrhäusl erwähnt, ein Gasthaus seit 1762 bis 1955, 1956 ein Haus für Flüchtlinge, seit 1959 Bildungshaus der Arbeiterkammer 
 Milchmariandl, an der Jägermayrstiege (heutiges Wohnhaus Römerstraße 97), erbaut um 1860 bis um 1970, abgebrochen 
 Paradiesgarten, Römerstraße 92, erbaut um 1860. Das Gebäude beherbergt seit 1952 einen städtischen Kindergarten
 Wienerwald, Freinbergstraße 18
 Zur schönen Aussicht, auf dem Freienberg mit 360° Rundblick erbaut 1868 bis 1970, abgebrochen. Neben dem Gasthof wurde 1888 die Franz-Josefs-Warte errichtet

Pöstlingberg 

 Freiseder, Freisederweg 2, am Pöstlingberg (Puchenau), seit 2021 geschlossen (nur mehr Veranstaltungslokal)
 Kirchenwirt, Am Pöstlingberg 6, Pöstlingberg
 Mayr, An der Mayrwiesen/Kreuzweg, Pöstlingberg, um 1980 abgebrochen
 Mitterberger, Mitterbergerweg 40, Pöstlingberg, seit 2010 geschlossen
 Pöstlingbergschlössl, Am Pöstlingberg 14, erbaut als Hotel durch die Tramway- und Elektrizitätsgesellschaft Linz-Urfahr, heute steht das Gebäude im Eigentum der Stadt Linz.
 Spatzenbauer, Berggasse 39, Pöstlingberg, bestand bis 2015
 Sturm, Am Pöstlingberg 12, Pöstlingberg, heute eine Filiale der Konditorei Jindrak

Gründberg, St. Magdalena, Urfahr 

 Auerhahn, Freistädter Straße 228, Urfahr
 Auf der Wies, Leonfeldner Straße 156, St. Magdalena
 Exenschläger, Kühreiterweg 70, Gründberg
 Goldenes Schiff (Rauscher), Ottensheimer Straße 74, Alt-Urfahr. Ursprünglich   Postkutschenstation mit Ausschank und Pferdestall, seit 1892 Gasthaus, seit 2015 wegen Fachkräftemangel geschlossen
 Gründberghof, Gründbergstraße, Gründberg, bestand bis um 2000, abgebrochen
 Jäger im Tal, Leonfeldner Straße/Busumkehr, Gründberg, später Firma Eder-Mietmatten
 Lehner im Bachl, Harbacher Straße 38, Bachlberg
 Lüftner, Klausenbachstraße 18, St. Magdalena
 Oberwirt (Rathner), Magdalenastraße 50, St. Magdalena
 Robl, Steg, Freistädter Straße, Urfahr, geschlossen
 Weinstadl Urfahr (Wakolbinger), Griesmayrstraße 18, St. Magdalena
 Zur Linde, Pferdebahnpromenade 5, St. Magdalena, geschlossen

Elmberg, Katzbach 
 Further Stube, Further Straße 19, Katzbach, seit 2010 geschlossen
 Ganglwirt, Alte Linzer Straße 11, Außertreffling (Elmberg)
 Mostbauer z’Linz, Maderleithnerweg 39, Elmberg 
 Notmühle, Altenberger Straße 217, Katzgraben (Elmberg)

Plesching, Steyregg, Pfenningberg 
 Daxleitner am Pfenningberg, Lachstatt 1, Steyregg
 Hüttenbauer, Im Weih 45, Steyregg, seit 2000 geschlossen
 Kolmer am Pleschinger See, Seeweg 11, Steyregg
 Pleschinger Stubn, Pleschinger Landstraße 33, Plesching

Lichtenberg 
 Elendsimmerl, Neulichtenberg. Ein Gasthaus aus dem 17. Jhd.
 Holzpoldl, Am Holzpoldlgut 2, Neulichtenberg
 Reisinger, Am Reisingergut 1, Neulichtenberg
 Zur Gis (Hengstschläger), Auf der Gis 1, Lichtenberg
 Zur kühlen Luft, Gisstraße 2, Altlichtenberg. Ein Gasthaus aus dem 17. Jhd. zum Lebensmittelfachgeschäft umgebaut

St. Peter 
In St. Peter/Zizlau bestanden bis 1938 einige Gasthäuser, es war ein beliebter Ausflugsort der Linzer. Heute steht hier die Vöest.

 Seirlufer

Ebelsberg, Pichling 
 Christl in der Schwaigau (Zum Förgen), Pichling-Schwaigau, bestand seit etwa 1840, um 1975 geschlossen, abgebrochen am Ende der 1980er Jahre
 Hauermandl, Oidener Straße 98, Pichling
 Kirchenwirt, Oidener Straße 68, Pichling, geschlossen
 Kochlöffel, Falterweg/Oidener Straße, Ebelsberg, bei Gärtnerei Mairbäurl, abgebrochen
 Kupferkanne, Traundorfer Straße/Moosfelderstraße, Ebelsberg, gegenüber dem alten Bahnhof Ebelsberg. Wegen des Ausbaus des Westbahn Bahnhofes auf 4 Gleise musste das Gasthaus 2005 abgebrochen werden.
 Pichlinger Stub’n, Schwaigaustraße 2a, Pichling, seit Sommer 2017 geschlossen
 Waldesruh, Mönchgrabenstraße 126, Ebelsberg
 s’Wirtshaus z’Pichling (Duschanek), Pichlinger Straße 50, Pichling

Leonding, Zaubertal, St. Margarethen 

 Alhartinger Hof, Hainzenbachstraße 86, Alharting (Leonding)
 Die Buschenschank, Daffingerstraße 35, Leonding
 Donautal, Obere Donaulände 105, St. Margarethen. Erbaut Anfang 17. Jahrhundert, geschlossen
 Künstlerklause (12er-Turm), Lugwiesstraße 15, Holzheim (Leonding), ab 1957 Gastwirtschaft, Atelier und Wohnung von Schmidinger, seit 1994 Wohn- und Geschäftshaus.
 Niederberger, Holzheim 5, Niederbergerweg, Holzheim (Leonding)
 Rathwieser (Mostbauer), Lugwiesstraße 43, Holzheim (Leonding)
 Rothmayr Margarethen 17, St. Margarethen
 Zaubertal Stüberl, Zaubertalstraße 11, Zaubertal, geschlossen
 Zum 13er-Turm, Friesenegg 5, Friesenegg, seit 2002 geschlossen

Weitere 

 Bratwurstglöckerl, Angerholzerweg 38, Neue Welt
 Breitwieserhof, Brucknerstraße 38, Waldegg
 Englischer Garten, Brunnenfeldstraße, Scharlinz-Wasserwald, abgebrochen
 Fischermandl (Nöserlgut), Landwiedstraße 69, Keferfeld
 Koglerau, Großambergstraße beim Koglerauer Weg, Großamberg (Puchenau), heute Wohnhaus
 Löwenfeld (Zur Schießstätte), Wiener Straße 441, Kleinmünchen
 Märzenkeller, Bockgasse 2, Froschberg, bestand bis um 1980, abgebrochen
 Schalk, Magerweg, Kleinmünchen, abgebrochen
 Schießhalle, Waldeggstraße 116, Froschberg. Erbaut 1881, seit 2019 geschlossen
 Seimayr, Steinackerweg 8, Bindermichl-Keferfeld
 Wirt z’Bairing, Magdalener Straße 2, Oberbairing
 Wolfsjägerhof, Wolfsjägerstraße 4, am Wambacherberg, St. Florian. Der Wolfsjäger besteht seit dem 16. Jhdt., seit den 1950er Jahren als Wolfsjägerhof bekannt
 Zum Schiefen Apfelbaum, Hanuschstraße 26, Waldegg. Besteht seit 1270, gilt als ältestes Gasthaus von Linz.

Literatur 
 Andrea Bina, Klaudia Kreslehner, Georg Thiel, Museen der Stadt Linz (Hrsg.): Prost, Mahlzeit! Wirtshauskultur in Linz (Ausstellungskatalog). Anton Pustet, Salzburg 2019, ISBN 978-3-7025-0936-1.
 Sepp Wallner: Wander- und Schiland. In: Der Bezirk Urfahr-Umgebung. Oberösterreichische Heimatblätter. Jahrgang 17, Linz 1963, Heft 3/4, S. 109 ff (Ausflugsstätten in Urfahr-Umgebung; gesamter Artikel S. 103–121, ).

Weblinks 
 Stadt Linz, Freinberg auf linz.at.
 Mühlen, Hammerschmiede, Gasthäuser mit Tradition. Gasthäuser in Puchenau auf handwerksstrasse.at.

Einzelnachweise 

Kultur (Linz)
Wirtschaft (Linz)
Tourismus (Österreich)
Liste (Essen und Trinken)
Liste (Bauwerke)